Кнебель (Knebel):
 Кнебель Иоганнес (1413—1481) — швейцарский священник, нотариус и хронист из Базеля.
 Кнебель Иоганнес (ум. после 1531) — немецкий хронист, монах-цистерцианец из Донаувёрта в Баварии.
 Кнебель, Андреас (род. 1960) — немецкий легкоатлет.
 Кнебель, Иосиф Николаевич (1854—1926) — книгоиздатель, культуролог, меценат.
 Кнебель, Карл Людвиг фон (1744—1834) — немецкий поэт и переводчик, друг Гёте.
 Кнебель, Мария Осиповна (1898—1985) — советский режиссёр, народная артистка РСФСР.
 Кнебель, Эрнст (1892—1945) — генерал-майор вермахта.
 Нибел, Флетчер (1911—1993) — американский журналист и писатель.
 Кнебель, Юрий (1934—2020) — серболужицкий историк и археолог.